— японский каллиграф.

Лауреат ряда премий (в том числе Государственной премии Киргизии, правительственной награды Бразилии и премии «Ниттэн» Японской художественной академии), был почётным зарубежным членом Российской академии художеств, руководил собственной каллиграфической школой.

Сотрудничество с художниками 
Рюсэки Моримото, помимо прочего, сотрудничал с Маем Митуричем-Хлебниковым. Они познакомились на выставке Моримото в Государственном музее Востока в 2000 году и впоследствии работали над совместной выставкой «Точки соприкосновения».

Работы

Примечания

Литература 
 Чегодаева М. Точки соприкосновения : [О выст. работ графиков М. П. Митурича и Рюсэки Моримото (Япония), Москва] / Мария Чегодаева // Культура. — 2002. — 31 янв. −6 февр. (No 5).
 Меланьин И. «Свет» — дар Рюсэки Моримото // Восточная коллекция. 2001. № 1.

Каллиграфы Японии